Э́лвис Сто́йко (; род. 22 марта 1972 года, Ньюмаркет, Онтарио) — канадский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Двукратный серебряный олимпийский призёр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Канады.

Биография 
Родители назвали его Элвисом в честь певца Элвиса Пресли, так как были его поклонниками. Впоследствии Стойко часто выступал в показательных программах под песни Пресли.

Родители Стойко иммигрировали в Канаду в 50-х годах XX века, отец приехал из Словении в 1955 году, а мать бежала из Венгрии в 1956 году после ввода советских войск.

Элвис начал кататься на коньках в возрасте 4 лет и выиграл первую медаль, когда ему было шесть. В детстве он также занимался карате и в 16 лет получил чёрный пояс. Иногда он включал элементы боевых искусств в свои программы на льду.

Основное внимание Стойко уделял сложным прыжкам, первым исполнил каскад из четверного с двойным прыжком (оба прыжка — тулупы, 1991), а затем четверного с тройным прыжком (тулупы, 1997, один судья выставил за технику максимальную оценку 6,0).

Стойко написал книгу о своей спортивной карьере — «Сердцем и душой». Также он вовлечён в Детский благотворительный фонд Рональда Макдональда в Канаде.

Карьера

1991—1993 
На чемпионате мира 1991 Стойко стал первым фигуристом, удачно исполнившим каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — двойной тулуп), занял только шестое место, ввиду того, что судьи выставили невысокие оценки за артистизм. В 1992 впервые получает медаль на чемпионатах мира.

1994—1998 
На чемпионате мира 1994 Стойко выиграл оба вида соревнований, в произвольной программе чисто исполнил четверной тулуп и 8 тройных прыжков, получив оценки включая 6,0, что позволило стать впервые чемпионом мира. На Олимпиаде 1994 после короткой программы занимал второе место (его главные конкуренты (Курт Браунинг, Брайан Бойтано и Виктор Петренко) откатали свои программы с ошибками). В произвольной программе на музыку к фильму «Дракон. История Брюса Ли» выполнил 7 тройных прыжков, включая два тройных акселя, став серебряным призёром.

Сезон 1994/1995 Стойко начал с травмы во время чемпионата Канады. Несмотря на это, он выиграл чемпионат мира 1995. После короткой программы он занимал второе место, проигрывая Т.Элдриджу, но выполнил более сложную произвольную программу и выиграл свой второй чемпионат мира. На чемпионате мира 1996 после короткой программы после падения на тройном акселе занимал седьмое место, в произвольной программе исполнил каскад четверной тулуп — двойной тулуп, и лишь 5 тройных прыжков, заняв только четвёртое место.

Элвис Стойко выиграл финал Гран-при 1997, исполнив впервые в истории каскад четверной тулуп — тройной тулуп.
На чемпионате мира 1997 Стойко занимал после короткой программы четвёртое место. Лидер, Алексей Урманов, снялся после короткой программы. В произвольной программе Элвис Стойко занял первое место и выиграл чемпионат мира в третий раз, вновь исполнив каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

На Олимпиаде 1998 Стойко был одним из фаворитов. В короткой программе чисто исполнил каскад тройной аксель — тройной тулуп, тройной лутц, двойной аксель и занимал 2 место. Канадский судья поставил вторую оценку 6.0. В произвольной программе занял второе место и выиграл своё второе олимпийское серебро. Во время произвольной программы Стойко получил травму, вследствие чего не участвовал в показательных выступлениях, а затем и в чемпионате мира 1998.

1999—2002 
Оправившись от травмы, Стойко выступил на чемпионате мира 1999, где занял 4 место. После 8 места на Олимпиаде 2002 завершил карьеру.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1989
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1990
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ИСУ
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Фигуранты «Архива Пандоры»